Schweigger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Friedrich Schweigger
 Friedrich Christian Lorenz Schweigger
 Johann Schweigger
 Karl Ernst Theodor Schweigger

Tyska efternamn